Серия А 1983/1984 — 52-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 11 сентября 1983 года и завершился 13 мая 1984 года. В 21-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1983/1984
Футбол в Италии в 1983 году
Футбол в Италии в 1984 году